Жёлтый Яр — название населённых пунктов.

Россия 
 Жёлтый Яр — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.

Украина 
 Жёлтый Яр — село в Татарбунарском районе Одесской области.